Bastão (atletismo)
Bastão (magia)
Bastão (Wicca)

Ou ainda:
Porrete, todo e qualquer tipo de bastão marcial.
Bō, bastão japonês.
Cajado, bastão pastoril.
Gun (bastão), bastão chinês.

Ver também
Bastonete

Desambiguação